Die Saison 2009/10 der Regionalliga war die zweite Spielzeit der Regionalliga als vierthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in drei regionalen Staffeln – Nord, West und Süd – mit jeweils 18 Mannschaften gespielt. Organisiert wurde die Regionalliga vom Deutschen Fußball-Bund DFB, der die spieltechnische Verwaltung an den Nordostdeutschen Fußball-Verband NOFV (Regionalliga Nord), den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband WFLV (Regionalliga West) und den Süddeutschen Fußball-Verband SFV (Regionalliga Süd) übertrug. Die Spielzeit startete am 7. August 2009 und endete am 29. Mai 2010.

Die Meister der Staffeln Nord, West und Süd stiegen direkt in die 3. Liga auf. Die letzten drei Mannschaften der Staffeln West und Süd sowie die letzten vier Vereine im Norden stiegen in die jeweilige Oberliga ab.

Nord 
Die Saison 2009/10 der Regionalliga Nord startete am 7. August 2009 und endete am 29. Mai 2010. In die 3. Liga stieg der SV Babelsberg 03 auf. Tennis Borussia Berlin stellte einen Insolvenzantrag und stand bereits vor Ende der Spielzeit als Absteiger fest, sowie auch sportlich durch den Tabellenplatz. Die weiteren sportlichen Absteiger waren der FC Oberneuland, FC St. Pauli II und der Goslarer SC 08. Hansa Rostock zog jedoch seine Reservemannschaft in die Oberliga zurück, so dass Oberneuland in der Regionalliga verblieb.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

West 
Die Saison 2009/10 der Regionalliga West startete am 7. August 2009 und endete am 29. Mai 2010. In die 3. Liga stieg der 1. FC Saarbrücken auf. Der 1. FC Saarbrücken schaffte den Durchmarsch von der Oberliga bis in die 3. Liga. Da Rot-Weiss Essen, der Bonner SC und der SV Waldhof Mannheim keine Regionalliga-Lizenz für die Saison 2010/11 erhielten, verbleiben die sportlichen Absteiger Borussia Mönchengladbach II, Wormatia Worms und Eintracht Trier in der Regionalliga. Damit gab es keinen einzigen sportlichen Absteiger.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Süd 
Die Saison 2009/10 der Regionalliga Süd startete am 7. August 2009 und endete am 29. Mai 2010. In die 3. Liga stieg der VfR Aalen auf. Der VfR Aalen schaffte damit den sofortigen Wiederaufstieg. SSV Reutlingen 05 und der 1. FC Eintracht Bamberg stellten Insolvenzanträge und standen bereits vor Ende der Spielzeit als Absteiger fest. Der weitere sportliche Absteiger war der FC Bayern Alzenau.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2009/10 bei kicker.de
 Regionalliga West 2009/10 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2009/10 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10